A 2012. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata a 2012. évi londoni nyári paralimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ábécésorrend határozza meg.

A paralimpián 20 sportágban 503 versenyszámot rendeztek.

Éremtáblázat 
(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Források 
Éremtáblázat a hivatalos honlapon

Eremtablazat